Gambrinus, leggendario re delle Fiandre, può significare anche:

 Caffè Gambrinus – storico locale di Napoli
 Gambrinus - storico cinema e locale di Firenze
 Gambrinus – birra prodotta nella Repubblica Ceca
 Gambrinus Liga – massima divisione del campionato ceco di calcio